Karl Zeuner ist der Name folgender Personen:

* Karl Zeuner (Afrikaforscher) (1852–1890), Hauptmann, Kolonialbeamter und Forschungsreisender
 Karl Zeuner (Alpinist)
 Karl Zeuner (Komponist) (1775–1841), deutscher Komponist
 Karl Zeuner (Politiker) (1824–1859), deutscher Lehrer und Abgeordneter
 Karl Zeuner (Revolutionär), Mitwirkender bei Der Hessische Landbote